Національний дивізіон Молдови 2014—2015 — 24-й сезон чемпіонату Молдови з футболу. Титул вперше здобув Мілсамі.

Клуби

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Шериф візьме участь у Лізі Європи УЄФА 2015—2016 як переможець Кубку Молдови 2014—2015
2. Клуб Костулень був офіційно знятий з чемпіонату 20 листопада 2014 року.
3. Клуб Веріс був офіційно знятий з чемпіонату 5 грудня 2014 року.
4. Клуб Тирасполь був офіційно розформований після закінчення сезону.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Примітки

Посилання 
 Національний Дивізіон Молдови на soccerway 

2014—2015
Молдова
Молдова